Фафе () — португальська власна назва.

Топоніми

Фафе — муніципалітет.
 Фафе (парафія)